Мигран Мигранович Бастанджян ( — 14 февраля 1958) — советский воин-пехотинец в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза  (). Лейтенант.

Биография 
Родился Мигран Бастанджян в 1913 году в селе Верхняя Эшера Кутаисской Губернии Российской империи. В детстве семья переехала в село Алахадзы. Окончил среднюю школу и рабфак при Ростовском финансово-экономическом институте. Работал экспедитором и заведующим складом в тресте «Абхазторг». С 1935 по 1937 годы служил на срочной службе в Красной Армии, после увольнения запас вернулся на родину. Член ВКП(б) с 1940 года.

В январе 1941 года вторично призван в ряды Красной Армии. С октября 1941 по сентябрь 1942 года служил в 11-м кавалерийском полку НКВД в Средней Азии. 

С сентября 1942 года находился на полях сражений Великой Отечественной войны. Воевал в составе 333-й стрелковой дивизии, где был парторгом отдельной разведроты, а в начале ноября 1943 года назначен парторгом стрелкового батальона. Принимал активное участие в битве за Кавказ, Сталинградской битве, третьей битве за Харьков, в Донбасской наступательной операции. 

Особенно отличился при форсировании Днепра. 26 ноября 1943 года при переправе через Днепр парторг 1-го стрелкового батальона 1118-го стрелкового полка 333-й Краснознамённой Синельниковской стрелковой дивизии красноармеец Бастанджян в составе батальона уничтожил передовое охранение немецких войск и стал продвигаться вперёд. Внезапно батальон был контратакован противником и тогда, не растерявшись и не поддавшись панике, Бастанджян, находясь на левом фланге батальона, организовал его оборону. Под его командованием бойцы отбили три контратаки врага, и тем самым помешали врагу расчленить батальон.

27 ноября 1943 года во время атаки немецких войск Бастанджян поднял в контратаку подразделение и отбил наступление врага, в результате действий подразделения противник оставил на поле боя убитыми более 100 солдат и офицеров. Военная выучка и умелые действия Миграна Бастанджяна не остались не замеченными — командиром полка 30 ноября 1943 года красноармеец Бастанджян был представлен к награждению высшей наградой Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» красноармейцу Бастанджяну Миграну Миграновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»(№ 3444).

Окончил школу подготовки офицерского состава в 1944 году. Воевал в составе химического управления 3-го Украинского фронта. После войны — парторг отдельного батальона охраны советской комендатуры в Вене. В октябре 1945 года лейтенант Мигран Бастанджян уволен в запас.

После войны вернулся в Сухуми, работал директором дома отдыха имени Н. Баумана в Гаграх. В 1958 году в возрасте 45 лет скоропостижно скончался.

Награды 
 Герой Советского Союза (22.02.1944)
 орден Ленина (22.02.1944)
 медаль «За оборону Сталинграда»
 медаль «За оборону Кавказа»
 медаль «За взятие Вены»
 медаль «За победу над Германией»

Литература 
 
 Абшилава А. А. В боях за Родину. — Сухуми, 1980. — С.39-42.
 Амирханян М. Д. Армяне — Герои Советского Союза. — Ереван, 2005. — 202 с. — ISBN 99930-4-342-7
 Герои Отечества: cборник документальных очерков МВД России. — М.: Студия писателей МВД России, 2004. — 842 c. ISBN 5-901-809-18-1. — С.629.
 Рощин И. И. Парторги военной поры. — Москва: Политиздат, 1979. — 254 с. — С.40-41.
 Саркисян С. Т. Энциклопедия Арцах-Карабаха. Спб., 2005. — 312 с. — ISBN 5-9676-0034-5
 Цкитишвили К. В., Чинчилакашвили Т. Г. Герои Советского Союза из Грузии. — Тбилиси, 1981. — С.72-73.

Примечания

Ссылки 
 

Политработники Великой Отечественной войны
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр